Garbiñe Muguruza era la detentrice del titolo da due anni, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Elina Svitolina ha sconfitto Marie Bouzková con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

  Elina Svitolina (campionessa)
  Johanna Konta (semifinale)
  Julija Putinceva (ritirata)
  Magda Linette (ritirata)
  Sloane Stephens (secondo turno)

 Rebecca Peterson (quarti di finale)
 Viktoryja Azaranka (primo turno)
 Wang Yafan (quarti di finale)
 Marie Bouzková (finale)
 Lauren Davis (secondo turno)

Wildcard 

  Kim Clijsters (primo turno)
  Emma Navarro (primo turno)

 Sloane Stephens (secondo turno)
 Venus Williams (primo turno)

Qualificate 

  Lara Arruabarrena (primo turno)
  Giulia Gatto-Monticone (primo turno)
  Vol'ha Havarcova (secondo turno)

 Nadia Podoroska (primo turno)
 Anna Karolína Schmiedlová (secondo turno)
 Stefanie Vögele (primo turno)

Lucky loser 

  Caroline Dolehide (primo turno)
  Varvara Flink (primo turno, ritirata)

 Kristína Kučová (primo turno)
 Astra Sharma (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Open 2020